Мисс Бельгия (, , ) — национальный конкурс красоты проходящий в Бельгии, избирающий представительницу страны на конкурсах Мисс Вселенная, Мисс Мира и Мисс Интернешнл. Нынешняя Мисс Бельгия —  Романи Шотте из провинции Западная Фландрия.

Победительницы с 1969

Победительницы по провинциям

Примечания

Ссылки 
 Miss België, Miss Belgique, Miss Belgien

Конкурсы красоты
Бельгия